Състезанията по бързо пързаляне с кънки на зимните олимпийски игри през 2014 г. се провеждат в Адлер Арена, Сочи.

Програма 
Разписание на 12-те дисциплини.

Часовете са в местно време (UTC+4).

Класиране по медали

Резултати

5000 м. мъже

3000 м. жени

500 м. мъже

500 м. жени

1000 м. мъже

1000 м. жени

1500 м. мъже

1500 м. жени

10000 м. мъже

5000 м. жени

Отборно преследване мъже

Отборно преследване жени

Източници 

Зимни олимпийски игри 2014
Кънки бягане